Финландия има многопартийна политическа система и коалиционни правителство и парламент.

Парламентарно представени политически партии

Регистрирани политически партии, непредставени в парламента

Исторически партии 
 Финландска партия (Suomalainen Puolue, SP) 1860-те – 1918
 Млада финландска партия (Nuorsuomalainen Puolue, NSP) 1870-те – 1918
 Финландска комунистическа партия (Suomen Kommunistinen Puolue, SKP) 1918 – 1990
 Национална пртия за прогрес (Kansallinen Edistyspuolue, ED) 1918 – 1951
 Финландска социалистическа работническа партия (Suomen Sosialistinen Työväenpuolue) 1920 – 1923
 Движение на патриотите (Isänmaallinen kansanliike)
 Финландска народна демократична лига (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto) 1945 – 1990
 Социалистическа обединена партия (Sosialistinen yhtenäisyyspuolue) 1946 – 1955
 Социалдемокрастическа партия на работниците и дребните собственици (Työväen ja Pienviljelijöiden Sosialidemokraattinen Liitto) 1959 – 1973
 Социалистическа работничеса партия (Sosialistinen Työväenpuolue) 1973 –
 Демократическа алтернатива (Demokraattinen Vaihtoehto) 1986 – 1990
 Млади финландци (1994 – 1999)
 Сили за промени във Финландия (Muutosvoimat Suomi) 2002 –

Партии в Оланд 
 Централна оландска партия(Åländsk Center)
 Оландски либерали (Liberalerna på Åland)
 Оландски социалдемократи (Ålands Socialdemokrater)
 Свободомислеща кооперация (Frisinnad Samverkan)
 Нова коалиция (Obunden Samling)
 Бъдеще за Оланд (Ålands Framtid)
 Прогрес за Оланд (Ålands Framstegsgrupp)

Вижте също 
 Държавно устройство на Финландия
 Политика на Финландия
 Парламент на Финландия
 Правителство на Финландия
 Президент на Финландия

 
Финландия